Кигазы — топонимы в Башкортостане.

 Кигазы (Игазе) ( — от диал. ҡый `чистая` и древнебашк. ғаҙы `река, речка`) — река в Республике Башкортостан, протекает в Аскинском, Балтачевском, Бурзянском, Мишкинских районах
 Кигазы ( — от названия реки Ҡыйғаҙы) — деревня в Аскинском районе Башкортостана, относится к Петропавловскому сельсовету.

Примечания